Yuzo Kurihara (栗原 勇蔵 Kurihara Yūzō, Seya-ku, 18 de setembro de 1983) é um futebolista japonês que atua como zagueiro. Atualmente defende o Yokohama F. Marinos.

Carreira 
Yuzo Kuriharacomeçou a carreira no Yokohama F. Marinos, em 2002.

Títulos 
Yokohama F. Marinos
J. League: 2003, 2004
Copa do Imperador: 2013

Ligações externas 
Perfil no Ogol
Perfil no Soccerway
Perfil em National-Football-Teams.com 
Estatísticas na Seleção japonesa 

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Yokohama F. Marinos
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2013
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol